JNB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale OR Tambo, Johannesburg, Sudafrica